Клавдия Александровна Ганшина (1881—1952) — советский  и учёный в области педагогики, специалист по иностранным языкам, доктор филологических наук (1945), профессор (1924), член-корреспондент АПН РСФСР (1945).

Биография 
Родилась 23 апреля 1881 года в Варшаве.

В 1901 году окончила  Варшавские женские педагогические курсы. С 1901 года начала педагогическую деятельность — преподавательницей французского языка в женской гимназии. 

В 1918 году окончила Историко-филологический факультет Московского университета. 

С 1919 года работала в Московском университете: с 1919 по 1921 года — лектор французского языка историко-филологического факультета, с 1924 по 1925 годы — преподаватель и профессор французского языка  факультета общественных наук. 

С 1934 по 1939 годы — руководитель языковой предметной комиссии исторического факультета Московского университета.

С 1937 по 1942 годы — заведующий кафедрой иностранных языков, с 1943 по 1952 годы — заведующий кафедрой французского языка филологического факультета Московского университета. 

Одновременно с преподаванием в Московском университете, с 1944 по 1952 годы К. А. Ганшина была — заведующий кафедрой иностранного языка Московского городского педагогического института имени В. П. Потёмкина. Читала лекции по методике преподавания французского языка, лингвистическим основам методики преподавания иностранных языков. 

В 1921 защитила кандидатскую диссертацию, в 1943 году —  докторскую диссертацию по теме: «Грамматика современного французского языка». В 1924 году К. А. Ганшиной присвоено учёное звание —профессора. В 1945 году К. А. Ганшина была избрана —  член-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Умерла 21 октября 1952 года в Москве.

Основные работы 
 «О преподавании новых языков» (1917)
 «Учебник французского языка для начинающих» (1924),
 «Французско-русский словарь» (1930)
 «Современный французский язык» (1945, 2-е изд. 1947; совм. с М. Н. Петерсоном)

Награды 

 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Литература 
 Педагогическая энциклопедия: В 4 т. / Глав. ред.: И. А. Каиров (глав. ред.) и др. — : Советская энциклопедия, Т. 1: А—Е. — 1964. — 832 с.
 Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. —  : Большая российская энциклопедия, 2002. — 527 с. — ISBN 5-85270-230-7
 Энциклопедический словарь Московского университета: Исторический факультет / под общ. ред. С. П. Карпова. —  : Изд-во Моск. ун-та : Изд-во РОССПЭН, 2004. — 543 с. — ISBN 5-8243-0565-X
 Профессора Московского университета, 1755—2004: биографический словарь: в 2 т. / ред. совет: В. А. Садовничий (пред.) и др.; авт.-сост.: Рябухин А. Г., Брянцева Г. В. —  : Изд-во Моск. ун-та, 2005. — ISBN 5-211-05044-4

Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Преподаватели МГПИ им. Потёмкина
Авторы учебников французского языка
Женщины-лингвисты